Dürrsee ist der Name mehrerer Seen in Mitteleuropa:

 Dürrsee, in der Steiermark
 Dürrsee (Gemeinde Münchendorf), Wochenendhaussiedlung und Badesee in der Gemeinde Münchendorf, Niederösterreich
 Dürrsee (Schweiz), in der Gemeinde Lauenen
 Dürrsee (Südtirol), im Pfitschertal